

Чиппева — місто, штат Вісконсин
 Чиппева Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Чиппева — одна з назв індіанського народу оджибве. Вживається переважно в США.